Gamache ist der Familienname folgender Personen:

 Joey Gamache (* 1966), US-amerikanischer Boxer, Weltmeister WBA im Superfeder- und im Leichtgewicht
 Simon Gamache (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler 

 Siehe auch
 Gamasche (Etymologie)